Якха — многозначный термин.

Значения 
 Якха — этническая группа в Непале.
 Якха — сино-тибетский язык.

См. также 
 Ях